Па́нин, Пётр: